

Geografia 
 Monte Panaro – altura dei monti Volsini, tra i comuni di Orvieto in provincia di Terni e Bolsena in Provincia di Viterbo
 Panaro – fiume dell'Emilia-Romagna, ultimo affluente di destra e in assoluto del fiume Po

Persone 
 Alessandra Panaro (1939-2019) – attrice italiana
 Carlo Panaro (1962) – fumettista italiano
 Hugh Panaro (1964) – attore e cantante statunitense
 Nicola Panaro (1968) – camorrista italiano
 Ottavio Panaro (1965) – fumettista italiano

Storia 
 Battaglia del Panaro – prima battaglia della guerra austro-napoletana, combattuta dal Re di Napoli Gioacchino Murat
 Dipartimento del Panaro – dipartimento dell'Italia napoleonica